Castellammare oder Castello a Mare (Kastell am Meer) steht für

 Castellammare Adriatico, einen ehemals selbstständigen Ort in den Abruzzen, der 1927 nach Pescara eingemeindet wurde
 Castellammare del Golfo, eine Gemeinde in der Provinz Trapani auf Sizilien
 Castellammare di Stabia, eine Gemeinde in der Provinz Neapel in Kampanien
 Castello a Mare, ein Kastell an der Hafenbucht von Palermo
 den Krieg von Castellammare, einem blutigen Konflikt zwischen den italo-amerikanischen Banden der Cosa Nostra